Leading Lizzie Astray é um filme mudo de comédia curta norte-americano de 1914, dirigido e estrelado por Fatty Arbuckle.

Elenco 
Fatty Arbuckle
Minta Durfee
Ed Brady
Mack Swain
Edgar Kennedy
Phyllis Allen
Charley Chase
Al St. John
Slim Summerville
Leo White
Jess Dandy

Ligações externas 
 

Filmes dos Estados Unidos de 1914
Filmes de comédia dos Estados Unidos
Curtas-metragens dos Estados Unidos
Filmes dirigidos por Roscoe Arbuckle
Filmes de comédia da década de 1910
Filmes mudos dos Estados Unidos
Curtas-metragens em língua inglesa
Curtas-metragens de 1914
Filmes em preto e branco